Gäddvik kan syfta på:

 Gäddvik – en stadsdel i Esbo
 Gäddvik, Luleå kommun – en småort strax utanför Luleå i Norrbotten
 Gäddvik, Ovanåkers kommun – en ort utanför Alfta i Hälsingland

Se även
  Gäddviken – ett område vid Svindersvikens norra strand väster om Hästholmssundet i Nacka kommun